Crying:
 «Crying» (песня Роя Орбисона), 1961
 Crying (альбом) — альбом Роя Орбисона (2962)
 Crying (группа) — американская рок-группа, образованная в 2013 году
 Crying: Aseimei Sensou, вне Японии называется Bio-Hazard Battle, — видеоигра (1992)
Cryin’:
 «Cryin’» — песня группы Aerosmith (1993)
 «Cryin’» (песня Джо Сатриани), 1992